Shiba, un quartier de Tokyo, à ne pas confondre avec Shibuya un autre quartier de Tokyo.
 Shiba, une race de chien japonaise.